Кещя́н () — фамилия армянского происхождения.

Известные носители:
 Кещян, Арарат Геворгович (род. 1978) — российский актёр, радио- и телеведущий. Брат Ашота Кещяна.
 Кещян, Ашот Геворгович (род. 1977) — российский актёр, режиссёр и радиоведущий. Брат Арарата Кещяна.
 Кещян, Мартирос Вартанович (1955—2001) — советский, российский и американский цирковой клоун.
Кещян, Сергей Рафикович (род. 1983) — вице-президент федерации бокса города Сочи, бывший сотрудник милиции, бизнесмен.